Scheubel steht für:
 Scheubel (Künstlerfamilie), Künstlerfamilie aus Franken

Scheubel ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Scheubel (1899–1976), deutscher Diplomingenieur und Hochschullehrer für Luftfahrtforschung und Maschinenbau
 Johann Scheubel (1494–1570), deutscher Mathematiker